Ходьков — русская фамилия.

Известные носители:
 Ходьков, Афанасий Евменович (1909—2003) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, директор ВНИИ Галургии и Калийного комбината Кайзерода (ГДР).
 Ходьков, Олег Валерьевич (род. 1974) — российский гандболист и тренер.
 Ходьков, Юрий Леонтьевич — советский дизайнер и искусствовед, Заслуженный художник РФ, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров и Союза художников России.

См. также 
 Хотьково